Наведені статеві співвідношення за країнами є середньою кількістю чоловіків, що припадають на одну жінку у відповідних вікових групах населення. Інформацію взято з Довідника ЦРУ з країн світу (2009).

Примітки

Посилання 
 Інтерактивні мапи світу за статевим співвідношенням: при народженні, до 15 років, 15—64 років, понад 65 років та загальне населення 

Статевим співвідношенням
Демографія